Ortsname: 
 Pareja (Guadalajara), ein Dorf in der spanischen Provinz Guadalajara

Familienname: 
 Alonso de Ribera de Pareja (1560–1617), spanischer Soldat, zweimal Gouverneur von Chile
 Bartolomé Ramos de Pareja (um 1440 – nach 1491), spanischer Musiktheoretiker
 Eusebio Sánchez Pareja, spanischer Kolonialverwalter, interimistischer Vizekönig von Neuspanien
 Jennifer Pareja (* 1984), spanische Wasserballspielerin
 Jesús Pareja (* 1955), spanischer Autorennfahrer
 Juan de Pareja (1606–1670), spanischer Maler
 Nicolás Pareja (* 1984), argentinischer Fußballspieler

Kunstwerk:
 Porträt des Juan de Pareja, Gemälde von Diego Velázquez aus dem Jahr 1650